

Patronyme 

 Hazem Nusseibeh (1922-2022), homme politique et diplomate jordanien ;
 Sari Nusseibeh (1949-), universitaire palestinien ;
 Zaki Nusseibeh, conseiller et interprète du président des Émirats arabes unis Khalifa ben Zayed Al Nahyane.